Trois sous-marins de la Marine israélienne ont porté successivement le nom de INS Rahav :

 L’INS Rahav (1958), un sous-marin de classe S lancé en 1945 sous le nom de  ; il a été transféré à Israël en 1958 et désarmé en 1968.
 L’, un sous-marin de  lancé en 1977 et désarmé en 1997.
 L’, un sous-marin de  lancé en 2013

Notes et références 

Nom de bateau de la Marine israélienne